Siena peut faire référence à :
Siéna, un village du département et la commune rurale de Yaba dans la province du Nayala au Burkina Faso.
Siena, le nom en italien de la ville toscane de Sienne